Avellanet (Montferrer i Castellbò), nucli de població del municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
 Avellanet (Els Masos), nucli de població del municipi dels Masos (Conflent)